Tadeusz Brzozowski (generał jezuitów) (1749–1820)
 Tadeusz Brzozowski (malarz) (1918–1987)
 Tadeusz Brzozowski (polityk) (ur. 1957)